Сохань — украинская фамилия.

Известные носители:
 Сохань, Игорь Павлович (род. 1957) — российский прозаик и публицист.
 Сохань, Лидия Васильевна (1924—2022) — советский и украинский философ и социолог, член-корреспондент НАН Украины, главный научный сотрудник Института социологии НАН Украины.
 Сохань, Павел Степанович (1926—2013) — советский и украинский историк, археограф, член-корреспондент НАН Украины, директор Института украинской археографии и источниковедения им. М. Грушевского НАНУ.